Стрыкув:

 Стрыкув — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Згежский повят.
 Стрыкув — гмина (волость) в Польше, входит в Згежский повят, Лодзинское воеводство.